Fabricien est un prénom masculin, une  de  ;
 saint Fabricien († 417) est un martyr vénéré à Tolède (Espagne).
 Dans le catholicisme, les fabriciens sont les membres d'un conseil de fabrique.